Saint-Laurent-des-Combes puede referirse a: 

 Saint-Laurent-des-Combes, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Laurent-des-Combes, comuna francesa situada en Gironda.